Regional steht für:
 „auf eine Region bezugnehmend“ als Adjektiv in der deutschen Sprache
 CP Regional, Tochtergesellschaft der staatlichen portugiesischen Eisenbahn Comboios de Portugal
 Regional (Zuggattung), Namen einer Zuggattung für Regionalzüge in verschiedenen Ländern

Siehe auch:

 Régional, eine französische Regionalfluggesellschaft